Дима Ребус (настоящее имя Дмитрий Викторович Ларин; род. 2 июня 1988 г., Набережные Челны, Татарская АССР, СССР) — современный российский художник. Создаёт живописные работы, инсталляции и скульптуру, исследуя процесс химической трансформации материала. Автор Underground Aquarellka Universe («Вселенная Андеграунд Акварелка»), в которой основное внимание уделяется биологии поведения человека и эволюции бытовых норм его существования.

Участник многочисленных биеннале молодого искусства. Персональные и групповые выставки проходили в международных музеях и галереях. Работает в Москве (Россия), Балтиморе (США) и Берлине (Германия).

Биография 
Родился 2 июня 1988 года в городе Набережные Челны (Россия).

Ранние творческие годы художника были связаны с бурным развитием волны уличного искусства в начале 2010-х годов. Учебу в Московском Художественно-Промышленном Институте Ребус совмещал с работой иллюстратора в редакциях издательств Esquire, Psychologies, GQ, «Сноб». Сотрудничал с телеканалами National Geographic Channel, Canal+. На протяжении нескольких лет иллюстрировал авторскую колонку журнала Total Football. В 2012 году проиллюстрировал авторскую серию книг «Сказочный Ребус Андерсена».

Первая персональная выставка "The Schtick" прошла в Центре творческих индустрий Фабрика в Москве в 2012 году.

Весной 2014 года в рамках параллельной программы Европейской биеннале современного искусства "Manifesta 10" Ребус принимал участие в выставке "Casus Pacis" (Повод к миру Motive for Peace). На групповой выставке российские и украинские художники совместно выступали против военного конфликта, создавая работы, посвященные скорейшему налаживанию мирных отношений между Россией и Украиной. Летом того же года Ребус стал участником 4-й Московской биеннале современного искусства с выставкой "Insomnia". В конце 2014 года в Брюсселе (Бельгия) состоялась персональная выставка в пространстве YawnArt / Artwin Gallery.

В 2016 году участвовал в 5-й Интернациональной биеннале молодого искусства с проектом «Выгодное предложение» (Good Deal): на территории Трехгорной мануфактуры Ребусу предоставили здание, ставшее объектом для паблик-арта, фасад которого он «упаковал» в нарисованную полиэтиленовую пленку.

В 2017 году был приглашен в Берлин Институтом им. Гёте для участия в выставке, осмысляющей 100-летие Октябрьской Революции. В рамках выставки Ребус представил проект "Life Goes On" — стена, состоящая из нескольких сотен баррелей нефти, с изображенными на них лицами, воплощала революционную толпу.

Участник международных ярмарок современного искусства, в том числе "Art Central" (Гонконг), "Art Dubai" (Дубай), "Cosmoscow" (Москва). Работы находятся во многих коллекциях.

Акварельные работы становились обложками музыкальных альбомов композитора Михаила Мищенко. В 2021 году работа Ребуса стала обложкой 10-го альбома «Выход в город» музыканта Noize MC.

Творчество 
Ребус известен своими крупноформатными акварельными работами, созданными на основе собственноручно разработанных химических растворов. Сложная живопись соединяет эстетику абстрактной, мультипликационной и реалистичной техники. В основной стилистике работ общеизвестные научные явления и факты соседствуют с непроизвольным мистицизмом, удерживая общее состояние саспенса. Созданная Ребусом вселенная Underground Aquarellka в зависимости от поворота сюжета наполняется внутренними метафизическими образами. Тщательно сконструированные композиции отсылают к увлечениям художника культурой компьютерного гейминга и раннему опыту цифрового интерактива. Один из основных фокусов художественной практики направлен на развитие тем адаптивных норм и характерной эволюции их параметров для современного общества.

Избранные персональные выставки 
 2021 — «Нормы Инсоляции», Смена, Казань, Россия
 2019 — "Now Open", Artwin Gallery, Лондон, Англия
 2016 — «Выгодное предложение», в рамках параллельной программы 5-й Интернациональной биеннале молодого искусства, Москва, Россия
 2014 — "Insomnia", в рамках параллельной программы 4-й Московского биеннале современного искусства, Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина, Москва, Россия
 2014 — "Dima Rebus", Artwin Gallery / YawnArt, Брюссель, Бельгия
 2013 — "The End", Artwin Gallery, Москва, Россия
 2012 — "The Schtick", Центр творческих индустрий Фабрика, Москва, Россия

Биеннале и избранные коллективные выставки 
 2021 — "Sovrisk na potoke", Подземный музей «Зарядье», Москва, Россия
 2020 — Центр современного искусства «Сияние», Апатиты, Россия
 2019 — "Urban Nation" Biennale, Берлин, Германия
 2019 — "Dima Rebus", Artwin Gallery / Art Central, Гонконг, Китай
 2019 — "Recycle or die", ГУМ-Red-Line, Москва, Россия
 2018 — "Mad House", Мультимедиа Арт Музей, Москва, Россия
 2018 — "Art Dubai", Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
 2017 — "Brighter days are coming", Институт им. Гёте и Музей Urban Nation, Берлин, Германия
 2017 — «Российский форум коллекционеров», Центральный Дом Художника, Москва, Россия
 2017 — "Fresh Layer", Выставочный зал «Арсенал», Нижний Новгород, Россия
 2017 — "Cosmoscow", Гостиный Двор, Москва, Россия
 2016 — "Panelki", Галерея «Беляево», Москва, Россия
 2014 — "Casus Pacis", в рамках параллельной программы "Manifesta 10", Музей уличного искусства, Санкт-Петербург, Россия
 2014 — «Бессонница», в рамках параллельной программы 4-й Московского биеннале современного искусства, Государственный мемориальный музей А. Н. Скрябина, Москва, Россия
 2011 — Oh Yeah Festival, Патагония, Аргентина

Пресса 
 Статья на Colossal
 Статья на «Артгид»
 Интервью Beautiful Bizarre
 Статья на Lenta.ru
 Статья на Nailed
 Статья на The Village
 Статья на GQ
 Статья на «Афиша»
 Статья на АРБ
 Интервью Trendymen
 Статья на Design You Trust
 Статья на geo pro
 Статья на The Pure Magazine

Примечания 

Художники Москвы
Художники России XXI века
Акварелисты